Torres de Barbués kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torres de Barbués (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Torres de Barbués (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar